Medical International Research — італійська медична компанія
 Music information retrieval — напрямок досліджень комп'ютерного аналізу звуку.